La Chasse peut faire référence à :

Musique 
 La Chasse, le  des Vingt-quatre Caprices pour violon de Paganini
 La Chasse, la  des Grandes Études de Paganini composées par Liszt, s'inspirant du Caprice précédent
 La Chasse, la Symphonie  de Joseph Haydn
 La Chasse, le Quatuor en si bémol majeur K. 458 de Mozart.
 La Chasse, la sonate pour piano n°18 en ré Majeur K 576 de Mozart.
 La Chasse, la Sonate Op. 16 de Muzio Clementi
 La Chasse, une chanson d'Henri Tachan

Cinéma 
 La Chasse (Jakten), un film norvégien réalisé par Erik Løchen, sorti en 1959
 La Chasse (La Caza), un film espagnol réalisé par Carlos Saura, sorti en 1966
 La Chasse (Cruising), un film réalisé par William Friedkin, sorti en 1980
 La Chasse  (Jagten), un film danois réalisé par Thomas Vinterberg, sorti en 2012

Peinture 
 La Chasse, peinture de l'artiste italien Giovanni di Francesco
 La Chasse, peinture de l'artiste italien Annibale Carracci

Télévision 
 La Chasse (White Bear), un épisode de la série britannique Black Mirror, diffusé en 2013